een groep mensen die anderen observeert (zie Observatie), bijvoorbeeld:
Observatieteam (Nederland), een eenheid van de politie, AIVD of marechaussee
een groep verkiezingswaarnemers die controleert of verkiezingen eerlijk verlopen